Katanac (rezeda, lat. Reseda), rod jednogodišnjeg i dvogodišnjeg raslinja i trajnica iz porodice Resedaceae (katančevke). U Hrvatskoj raste oko 5 vrsta, bijela rezeda ili 	bijeli katanac ( Reseda alba ), žuta rezeda ili žuti katanac (R. lutea), žućkasta rezeda (žućkasti katanac; R. luteola), kijačasti katanac (R. phyteuma) i bezmirisni katanac (R. inodora). 

Ukupan broj vrsta u rodu je preko 60.

Vrste 

 Reseda alba L., bijela rezeda ili bijeli katanac
 Reseda alopecuros Boiss.
 Reseda alphonsii Müll.Arg.
 Reseda amblyocarpa Fresen.
 Reseda anatolica (Abdallah & de Wit) Snogerup & B.Snogerup
 Reseda arabica Boiss.
 Reseda armena Boiss.
 Reseda attenuata (Ball) Ball
 Reseda aucheri Boiss.
 Reseda balansae Müll.Arg.
 Reseda barrelieri Bertol. ex Müll.Arg.
 Reseda battandieri Pit.
 Reseda bucharica Litv.
 Reseda buhseana Müll.Arg.
 Reseda bungei Boiss.
 Reseda complicata Bory
 Reseda coodei Hub.-Mor.
 Reseda decursiva Forssk.
 Reseda diffusa (Ball) Ball
 Reseda duriaeana J.Gay
 Reseda elata Coss. & Balansa ex Müll.Arg.
 Reseda ellenbeckii Perkins
 Reseda germanicopolitana Hub.-Mor.
 Reseda glauca L.
 Reseda globulosa Fisch. & C.A.Mey.
 Reseda gredensis (Cutanda & Willk.) Müll.Arg.
 Reseda × guichardii Pages
 Reseda haussknechtii Müll.Arg.
 Reseda inodora Rchb.
 Reseda jacquinii Rchb.
 Reseda kurdica Boiss. & Noë
 Reseda lanceolata Lag.
 Reseda lancerotae Webb ex Delile
 Reseda lutea L.,  žuta rezeda 
 Reseda luteola L., žućkasta rezeda ili bojadisarski katanac
 Reseda macrobotrys Boiss.
 Reseda malatyana Yildirim & Senol
 Reseda media Lag.
 Reseda micrantha O.Schwartz
 Reseda microcarpa Müll.Arg.
 Reseda migiurtinorum Chiov.
 Reseda muricata C.Presl
 Reseda nainii Maire
 Reseda odorata L., vrtni katanac
 Reseda orientalis (Müll.Arg.) Boiss.
 Reseda paui Valdés Berm. & Kaercher
 Reseda pentagyna Abdallah & A.G.Mill.
 Reseda phyteuma L.,  kijačasta rezeda
 Reseda pruinosa Delile
 Reseda saadae Abdallah & de Wit
 Reseda scoparia Brouss. ex Willd.
 Reseda sessilifolia Thulin
 Reseda sphenocleoides Deflers
 Reseda spinescens O.Schwartz
 Reseda stenobotrys Maire & Sam.
 Reseda stenostachya Boiss.
 Reseda stricta Pers.
 Reseda suffruticosa Loefl.
 Reseda tefedestica (Maire) Abdallah & de Wit
 Reseda telephiifolia (Chiov.) Abdallah & de Wit
 Reseda tomentosa Boiss.
 Reseda tymphaea Hausskn.
 Reseda undata L.
 Reseda urnigera Webb
 Reseda villosa Coss.
 Reseda virgata Boiss. & Reut.
 Reseda viridis Balf.f.

Izvori 

Katančevke